Nurmsi ist der Name eines Dorfes

 in der estnischen Landgemeinde Lääneranna (Kreis Pärnu), siehe Nurmsi (Lääneranna)
 in der estnischen Landgemeinde Paide (Kreis Järva), siehe Nurmsi (Paide)